Avni Haszuneh (1964. január 9.–) jordán nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Jordán labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB)  terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1994-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi asszisztenciától 2009-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

Konföderációs kupa
Mexikó a 4., az 1999-es konföderációs kupa, Dél-Korea és Japán az 5., a 2001-es konföderációs kupa tornának adott helyet, ahol a FIFA JB megbízásából asszisztensként  szolgálhatta a labdarúgást.

1999-es konföderációs kupa

2001-es konföderációs kupa
Brazília–Kamerun találkozón Székely Ferenc volt az egyes számú asszisztens.

Források 

Jordán labdarúgó-játékvezetők
1964-ben született személyek
Élő személyek